En vivo Obras puede referirse a los siguientes álbumes en directo:

En vivo Obras 1983, del dúo Pastoral.
En vivo Obras 2001, de la banda Almafuerte 
En vivo Obras, álbum de 2009 de Almafuerte.